Parti catholique peut faire référence : 

 au parti catholique belge
 au parti catholique indonésien